Alex George :
Alexander Segger George (né en 1939), botaniste,
Alex George, athlète britannique,
, joueur de baseball.